Jerzy Lisowski (1928-2004), tłumacz, literat
 Jerzy Lisowski (1930-), nauczyciel, trener